Les Épées est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Épées, roman de Roger Nimier, publié en 1948
 Les Épées, revue royaliste